David Hume

Localidades

Hume (Illinois)
Hume (Missouri)

Hume (Escócia)

Outros
7009 Hume - um asteroide
Alúmen de potássio - substância conhecida como pedra-ume (BR) ou pedra-hume (PT)
Desambiguação